La guerra italo-abissina si riferisce agli scontri tra il Regno d'Italia e l'Etiopia, e può far riferimento a:

guerra di Abissinia, 1889-1896
guerra d'Etiopia, 1935-1936